Kotisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kotisaari (ö i Saarijärvi, Pyhäjärvi), 
2. Kotisaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 67,63, long 26,21),  (1 ha)
3. Boholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors),  (1 ha)
4. Kotisaari (ö i Jämsä, Kalmavesi),  (6 ha)
5. Kotisaari (ö i Birkaland, Tammerfors),  (1 ha)
6. Kotisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,27, long 26,27),  (0 ha)
7. Kotisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,56, long 25,80),  (1 ha)
8. Kotisaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (49 ha)
9. Kotisaari (ö i Toivakka, Saarinen),  (2 ha)
10. Kotisaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,03, long 28,18),  (1 ha)
11. Kotisaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,28, long 28,15),  (0 ha)
12. Kotisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,73, long 28,68),  (1 ha)
13. Kotisaari (ö i Kajanaland),  (8 ha)
14. Kotisaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,16, long 27,69),  (2 ha)
15. Kotisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,19, long 23,74),  (1 ha)
16. Kotisaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi),  (0 ha)
17. Kotisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,78, long 28,18),  (8 ha)
18. Kotisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
19. Kotisaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),  (0 ha)
20. Kotisaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,26, long 27,86),  (4 ha)
21. Kotisaari (ö i Lappland, Rovaniemi), 
22. Kotisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,19, long 27,35),  (1 ha)
23. Kotisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (2 ha)
24. Kotisaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala,  (2 ha)
25. Kotisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,71, long 29,82),  (1 ha)
26. Kotisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,24, long 28,99),  (2 ha)
27. Kotisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,32, long 29,19),  (1 ha)
28. Kotisaari (ö i Jämsä, Kalmavesi),  (6 ha)
29. Kotisaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,58, long 27,35),  (0 ha)
30. Kotisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,37, long 27,72),  (0 ha)
31. Kotisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,98, long 29,16),  (1 ha)
32. Kotisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (1 ha)
33. Kotisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,99, long 29,34),  (6 ha)
34. Kotisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,98, long 27,60),  (1 ha)
35. Kotisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (2 ha)
36. Kotisaari (ö i Pihtipudas, Muurasjärvi),  (1 ha)
37. Kotisaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 68,90, long 28,41),  (1 ha)
38. Kotisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,18, long 24,03),  (20 ha)
39. Kotisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,12, long 24,33),  (4 ha)
40. Kotisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,13, long 24,52),  (3 ha)
41. Kotisaari (ö i Jyväskylä, Vesanka, Saarinen),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar